Атаниязов — фамилия; имеет женскую форму Атаниязова.
 Атаниязов, Байрам — звеньевой колхоза имени Тельмана Ильялинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Атаниязов, Мурзагул Атаниязович (1899—1945) — Верховный прокурор Казахской ССР.
 Примечания